Aquaporina, família de proteïnes de la membrana cel·lular que regulen el flux d'aigua
 aqp també és el codi ISO 639-3 de l'atakapa, llengua extingida parlada pels atakapes del golf de Mèxic